Мари́но Алесса́ндро Че́заре Франки́тти  — британский (шотландский) автогонщик, серебряный призёр Американской серии Ле-Ман в классе LMP2 (2009), победитель автомарафона 12 часов Себринга (2014).

Карьера 
Марино Франкитти начал свою гоночную карьеру во второй половине 1990-х годов сначала в Формуле-Форд 1600, а с 1998 года — в Формуле-Воксхолл.

В 2001 году стал участвовать в гонках спорткаров, победив в британском чемпионате в классе GTO. На следующий год перебрался в США к брату и принял участие в гоночных сериях Grand Am и ALMS, одержав одну победу в гонке в классе LMP 675.

В 2003 году в составе команды Scuderia Ecosse принимал участие в подготовке Ferrari 360, а затем принял участие в гонке 12 часов Себринга.

В 2004 году в составе заводской команды Panoz Esperante Франкитти принял участие в Американской и Европейской серии Ле-Ман, а в 2005 году — в 24 часах Ле-Мана.

В 2006 году вернулся в состав Scuderia Ecosse для участия в чемпионате мира FIA GT, а также в престижных гонках на выносливость, в частности 24 часа Дейтоны в составе SAMAX Motorsport.

В 2007 году Франкитти присоединился к своему брату Дарио в составе команды Andretti Green Racing для участия в Американской серии Ле-Ман в новом классе P2 на спортпрототипе Acura. Дарио Франкитти, Тони Канаан и  выиграли дебютную гонку сезона, 12 часов Себринга в своём классе. Марино Франкитти начал выступления на следующем этапе, Гран-при Сент-Питерсберга. По окончании сезона оба брата покинули команду: Дарио перешёл в серию NASCAR, а Марино — в команду Dyson Racing, став напарником .

В 2010 году Франкитти стал гонщиком Highcroft Racing, в составе которой в 2011 году финишировал вторым в 12 часах Себринга. Сезон 2011 он завершил за команду Level 5 Motorsports в гонке Petit Le Mans.

В 2012 году Франкитти принял участие в 24 часах Ле-Мана в рамках проекта «Гараж 56» в составе Highcroft Racing, выставившей на гонку DeltaWing. Он также принял участие в отдельных гонках в составе PR1/Mathasian Motorsports PC team, одержав победу в своём классе в .

В 2013 году Франкити, выступая за Level 5 Motorsports, вместе со  и Райаном Бриско одержал победу в 12 часах Себринга в классе P2 и занял 6-е место в общем зачёте, после чего команда заключила с ним контракт до конца сезона.

Личная жизнь 
Марино Франкитти женат на Холли Мейсон, второй дочери барабанщика Pink Floyd Ника Мейсона, участнице гонок исторических автомобилей.

Братьев Франкитти и Пола ди Ресту связывает дружба с Аланом Макнишем.

Статистика выступлений

По годам

Результаты в 12 часах Себринга

Результаты в 24 часах Ле-Мана

Результаты в 24 часах Дейтоны

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты FIA GT
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Grand-Am
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты V8 Supercars
Пилоты Super GT
Пилоты FIA WEC
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты 24 часов Дейтоны